Валентиновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Валентиновка — село в Аулиекольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.

Россия 
 Валентиновка — село в Архангельском районе Башкортостана.
 Валентиновка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Валентиновка — подмосковный дачный посёлок. Входит в город Королёв Московской области.
 Валентиновка — железнодорожная платформа Ярославского направления МЖД. Расположена в черте города Королёв Московской области.
 Валентиновка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Валентиновка — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Украина 
 Валентиновка — посёлок в составе города Торецк Донецкой области.
 Валентиновка — село в Ширяевском районе Одесской области.